Synergia steht für 

 Synergia areena, zuvor auch Jyväskylän Jäähalli und Jyväskylä Hipposhalli, 1982 erbaute Eissporthalle in der Stadt Jyväskylä in Finnland
 Synergia-Verlag, deutscher Buchverlag mit Sitz in Roßdorf